Ахмаду Ахиджо стал первым главой UNC в 1966 году и продолжил в этом качестве после своей отставки с поста президента страны в 1982 году. После того, как президент Поль Бийя принял чрезвычайные полномочия в августе 1983 года, Ахиджо, тогда находившийся во Франции, ушел с поста лидера партии. Впоследствии Бийя был избран руководителем партии на специальном партийном съезде в сентябре.

CPDM 
В 1985 году UNC был переименован в Камерунское народно-демократическое движение (CPDM или Демократическое объединение народа Камеруна — RDPC). Оппозиционные партии были легализованы в 1990 году.

На парламентских выборах в марте 1992 года КПДМ получила 88 из 180 мест в Национальном собрании Камеруна, а благодаря союзу с Движением в защиту Республики (ДЗР), которое выиграло шесть мест и получила парламентское большинство. Впоследствии Бийя выиграл президентские выборы в октябре 1992 года, набрав около 40 % голосов, опередив Джона Фру Нди из Социал-демократического фронта (SDF), который набрал около 36 % голосов. КПДМ получила 116 из 180 мест на парламентских выборах в мае 1997 года (первоначально она получила 109 мест, но впоследствии выиграла в трех округах, где выборы проводились повторно в августе, получив еще семь мест) и на президентских выборах в октябре 1997 года. На выборах Бийя получил 92,6 % голосов на фоне бойкота оппозиции.

Политическая оппозиция и союзы в 2000 году 
SDF и их союзники в «Союзе за перемены» по-прежнему критикуют Бийю, но также критикуют Францию, которую они называют «сообщницей власть имущих». Однако в 2000 году, как сообщается, альянс распался, поскольку SDF стремились дистанцироваться от Национального совета Южного Камеруна (SCNC). SCNC, по-видимому, обвинял SDF в том, что они откладывают независимость северо-западных и юго-западных англоязычных провинций, отказываясь заставить своих англоговорящих членов парламента уйти из Национального собрания, в котором доминируют франкоязычные страны. Более того, некоторые члены оппозиции хотели, чтобы их партийные лидеры присоединились к коалиционному правительству Бийи, чтобы они могли разделить трофеи с должности.

К 2000 году Бийя укрепил свое правительство, сформировав коалицию с расположенной на севере ПРООН, у которой было 13 мест в Скупщине, и с СКП, у которой было одно место. Вместе правящая коалиция дала Бийе четыре пятых большинства в Собрании. Коалиционное правительство получило поддержку семи из 10 провинций Камеруна и таким образом обеспечило союз бывшего президента Ахиджо между севером и югом, который он создал в 1958 году.

С 2002 г.
На парламентских выборах, состоявшихся 30 июня 2002 года, партия получила 149 из 180 мест, в том числе 16 мест, полученных при повторном голосовании 15 сентября для округов, по которым выборы были признаны недействительными. На президентских выборах, состоявшихся 11 октября 2004 г., Бийя получил 70,9 % голосов.

CPDM выиграла 140 из 163 первоначально заявленных мест на парламентских выборах в июле 2007 года и получила еще 13 мест (из 17 поставленных на карту) в округах, где голосование проводилось повторно в сентябре, таким образом получив в общей сложности 153 места. .

Конгрессы 
Партия провела свой первый очередной съезд, на котором Бийя сказал партии готовиться к соревнованию, поскольку движение к многопартийной демократии началось, 28 июня 1990 года в Яунде . Первый внеочередной съезд КПДМ состоялся в Яунде 7 октября 1995 г., а второй очередной съезд — 17-19 декабря 1996 г. Партия провела свой второй внеочередной съезд 7 июля 2001 г. и третий внеочередной съезд 21 июля 2006 г. в Яунде. Бийя постоянно переизбирался на пост президента КПДМ.

Библиография 
ДеЛэнси, Марк В .; ДеЛанси, Марк Д. (2000). Исторический словарь Республики Камерун (3-е изд.). Лэнхэм, Мэриленд: Пресса Пугала. ISBN 978-0-8108-3775-1.
«Камерун — Политические партии» Энциклопедия народов Advameg, Inc. 2011.

Политические партии Камеруна